Кекконен () — финская фамилия. Известные носители:

 Кекконен, Виено (род. 1934) — финская певица.
 Кекконен, Матти (1928—2013) — финский политик, сын Урхо Кекконена.
 Кекконен, Танели (1928—1985) — финский дипломат, сын Урхо Кекконена.
 Кекконен, Урхо Калева (1900—1986) — финский политик, президент Финляндии (1956—1982).